Tenis stołowy na Igrzyskach Śródziemnomorskich 2009 odbywał się w hali sportowej w Lanciano.

Medaliści

Tabela medalowa

Linki zewnętrzne 
 

Igrzyska Śródziemnomorskie 2009
Tenis stołowy na igrzyskach śródziemnomorskich